Prionosternum är ett släkte av spindlar. Prionosternum ingår i familjen Lamponidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Prionosternum